Spektakel steht für
 Spektakel, allgemein ein Ereignis, das Aufsehen erregt
 Spektakel (Band)
Siehe auch
 Spectaculum
 Luzerner Mittelalter Spektakel
 Die Gesellschaft des Spektakels